Лиза Ринцлер (; род. 30 ноября 1955, Нью-Джерси, США) — американский кинооператор.

Биография 
Родилась 30 ноября 1955 года в штате Нью-Джерси, США. Училась в институте Пратта в Бруклине, и в школе искусств Тиш в Нью-Йорке, закончила обучение в 1978 году. Карьеру кинооператора начинала со съёмок короткометражных и документальных картин. Дважды становилась лауреатом премии «Независимый дух» за операторскую работу в фильмах «Угроза обществу» и «Три сезона».

Избранная фильмография 
  — Безумие улиц / Forever, Lulu (реж. Амос Коллек)
  — Без ума от оружия / Guncrazy (реж. Тамра Дэвис)
  — Угроза обществу / Menace II Society (реж. Братья Хьюз)
  — Мёртвые президенты / Dead Presidents (реж. Братья Хьюз)
  — Под сенью крон / Trees Lounge (реж. Стив Бушеми)
  — Три сезона / Three Seasons (реж. Тони Буи)
  — Поллок / Pollock (реж. Эд Харрис)
  — Добро пожаловать в Коллинвуд / Welcome to Collinwood (реж. Братья Руссо)
  — С любовью, Лайза / Love Liza (реж. Тодд Луизо)
  —  / The Soul of a Man (реж. Вим Вендерс)
  — Барабан / Drum (реж. Зола Масеко)
  — Ночной слушатель / The Night Listener (реж. Патрик Стеттнер)
  — Тайный знак / An Invisible Sign (реж. Мэрилин Агрело)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Женщины-кинооператоры